Argyle je název několika měst a vesnic v USA:

 Argyle (Florida)
 Argyle (Georgie)
 Argyle (Illinois)
 Argyle (Iowa)
 Argyle (Kentucky)
 Argyle (Maine)
 Argyle (Minnesota)
 Argyle (Missouri)
 Argyle (New York)
 Argyle (Texas)
 Argyle (Utah)
 Argyle (Západní Virginie)
 Argyle (Wisconsin)